Pelle Hedlund, född 22 april 1997, är en svensk ishockeyspelare som spelar för Nybro Vikings IF i Hockeyettan. Hedlunds moderklubb är Åmåls SK och som junior spelade han för Grums IK Karlskrona HK och Färjestad BK. 

Sitt första seniorkontrakt fick Hedlund med Grums i Hockeyettan 2017. Säsongen 2019/20 fick han pröva på Hockeyallsvenskan för första gången med Karlskrona och BIK Karlskoga. Säsongen 2020/21 Fick Pelle Hedlund kontrakt med allsvenska Almtuna IS och spelade där de två följande säsongerna. I januari 2021 lämnade han Almtuna och skrev kontrakt Nybro Vikings i Hockeyettan.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1997
Levande personer
Män
Spelare i Almtuna IS
Spelare i BIK Karlskoga
Spelare i Grums IK
Spelare i Karlskrona HK
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Åmåls SK
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare